Jan de Witte (ca. 1430 - 1486), Belgisch voormalig burgemeester van Brugge
Jan de Witte (1988), Nederlandse muzikant

Zie ook
Jan de Wit (1945), Nederlands voormalig politicus